Lodbrok kan syfta på:

 Lodbrok – marin lyftkran
 HMS Lodbrok – fartyg
 Ragnar Lodbrok – sagokung
 Lodbrok – pseudonym för Ragnar Pihlstrand